Habs ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Habs (1858–1898), deutscher Bildhauer
 Georg Habs (* 1953), deutscher Mediziner und Politiker (Die Grünen), MdL
 Horst Habs (1902–1987), deutscher Mediziner
 Michael Habs (* 1950), deutscher Manager und Hochschullehrer

Siehe auch:

 Canadiens de Montréal
 Hubbs